Pinker ist der Familienname folgender Personen:

 Steven Pinker (* 1954), kanadischer Psychologe, Professor für Psychologie an der Harvard University
 Susan Pinker (* 1957), kanadische Psychologin, Journalistin und Kolumnistin